Slaget vid Bornholm kan syfta på:

 Slaget vid Bornholm (1511) – ett slag mellan Danmark och hansastaden Lübeck 1511
 Slaget vid Bornholm (1535) – ett sjöslag när en svensk-dansk-preussisk flotta angrep och besegrade den lybska flottan
 Slaget vid Bornholm (1563) – ett sjöslag den 30 maj 1563, innan nordiska sjuårskriget formellt hade inletts
 Sjöslaget vid Bornholm – ett sjöslag 1565 mellan Sverige å ena sidan och Danmark jämte Lübeck å den andra
 Slaget vid Bornholm (1570)  – ett sjöslag den 16 juli 1570, mellan Sverige och Danmark
 Slaget mellan Bornholm och Rügen – ett sjöslag 1676 mellan en svensk flotta och en allierad dansk-nederländsk flotta